Aldo Montano se poate referi la:
 Aldo Montano, un sabrer italian născut în 1910, vicecampion olimpic la Berlin 1936 și la Londra 1948;
 Mario Aldo Montano, un sabrer italian născut în 1948, fiul acestuia, campion olimpic la München 1972;
 Aldo Montano, un sabrer italian născut în 1948, nepotul primului și fiul celui de-al doilea, campion olimpic la Atena 2004.